Designam-se por agrião-da-terra, as seguintes espécies vegetais do género Barbarea:
 Barbarea verna
 Barbarea vulgaris (ou erva-de-santa-bárbara)

Desambiguação